Данный список содержит краткое описание всех сезонов, сыгранных футбольным клубом «Шахтер» Донецк с 1936 года.

Клуб в 1936 году. До 1946 года команда называлась «Стахановец». Цвета клуба — оранжево-чёрные. Первый в новейшей истории  Украины клуб, выигравший Кубок УЕФА. Семикратный чемпион Украины, восьмикратный обладатель Кубка Украины, четырёхратный обладатель Суперкубка Украины, четырехкратный обладатель Кубка СССР .

Описание сезонов

СССР (1936-1991)

Украина (1992-н.в.)

Примечания

Ссылки 
 RSSSF.com

 
Шахтёр Донецк